Vandelli est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :

 Bruno Vandelli (né en 1961), danseur et chorégraphe français ;
 Claudio Vandelli (né en 1961), coureur cycliste italien ;
 Domenico Agostino Vandelli (1735-1816), naturaliste italien ;
 Fernando Vandelli (1907-1977), athlète italien, spécialiste du lancer du marteau ;
 Maurizio Vandelli (né en 1964), coureur cycliste italien.

Divers 
 Androsace de Vandelli, espèce de plantes vivaces de la famille des Primulacées.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien